Ženská čtyřhra Istanbul Cupu 2021 probíhala ve druhé polovině dubna 2021. Do deblové soutěže istanbulského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chilsko-americký pár Alexa Guarachiová a Desirae Krawczyková, jehož členky do turnaje nezasáhly. Krawczyková zvolila start na souběžně hraném Porsche Tennis Grand Prix ve Stuttgartu.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, rusko-belgický pár Veronika Kuděrmetovová a Elise Mertensová, který ve finále zdolal japonské turnajové dvojky Nao Hibinovou s Makoto Ninomijovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Kuděrmetovová na okruhu WTA Tour vybojovala druhý deblový titul a pro Mertensovou to bylo dvanácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Veronika Kuděrmetovová /  Elise Mertensová (vítězky) 
  Nao Hibinová /  Makoto Ninomijová (finále)
  Lara Arruabarrenová /  Renata Voráčová (1. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová /  Anastasija Potapovová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Istanbul Cup
WTA Tour 2021
Tenis v Turecku v roce 2021